Čeplje (Kočevje), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Kočevje
 Čeplje (Litija), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Litija
 Čeplje (Lukovica), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Lukovica
 Čeplje (Vransko), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Vransko